Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Mutua Madrid Open 2016 nastoupilo padesát šest hráčů. Z kvalifikace postoupilo sedm tenistů po výhrách ve dvou kolech a Marcel Granollers jako tzv. šťastný poražený po odstoupení Federera pro bolesti zad. Obhájcem titulu byl druhý hráč světa, Skot Andy Murray, který odešel poražen z finále.

Vítězem dvouhry se stal nejvýše nasazený Srb Novak Djoković, jenž ve finálovém duelu za 126 minut zdolal skotkou světovou dvojku Andyho Murrayho po dvousetovém průběhu 6–2, 3–6 a 6–3, když v závěrečeném více než 13minutovém gamu proměnil třetí mečbol. Proti hráčům elitní světové desítky tak vyhrál předchozích 33 z 35 setů, což představovalo patnáct vítězných utkání v řadě. Od října 2012 činil poměr vzájemných zápasů 14–2 ve prospěch Srba. Skot měl po porážce za uplynulé dvě sezóny antukový poměr 24–3, z toho dvakrát podlehl právě Djokovićovi. Ztráta 400 bodů znamenala, že se ve vydání žebříčku z 9. května 2016 na 2. místo vrátil Federer, když vystřídal Murrayho.

V probíhající sezóně si Djoković připsal páté turnajové vítězství, které představovalo šedesátý čtvrtý singlový titul na okruhu ATP Tour. Počtem trofejí na ATP Tour se posunul na šesté místo, které sdílel s Björnem Borgem a Petem Samprasem. Druhým vítězstvím na Madrid Open vytvořil v sérii ATP Masters 1000 nový rekordní zápis dvacátým devátým titulem a odpoutal se od Rafaela Nadala. Z předešlých šesti turnajových účastí na Masters jich vyhrál pět, respektive z předchozích čtrnácti startů deset proměnil v trofej.

Djoković si do žebříčku ATP připsal 1 000 bodů a obdržel prémii 912 900 eur.

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených hráčů mělo volný los do druhého kola.

2. sekce

Šťastný poražený 
 ''' Marcel Granollers

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Mutua Madrid Open 2016